Il doppio del torneo di tennis Dutch Open 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Tom Okker e Balázs Taróczy che hanno battuto in finale Tony Giammalva e Buster Mottram 7-5 6-3 7-6.

Teste di serie 

 Tom Okker /  Balázs Taróczy (campioni)
 John Feaver /  Christophe Roger-Vasselin (primo turno)

 Tony Giammalva /  Buster Mottram (finale)
 Jean-Louis Haillet /  Paul Kronk (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Dutch Open 1980